

Località
Corbetta – comune italiano nella città metropolitana di Milano
Corbetta – comune etiope della regione di Tigrè

Persone
 Corbetta – cognome italiano
 Francesco Corbetta (1615 circa-1681) – musicista e chitarrista barocco
 Francesco Corbetta (1932-2019) – botanico originario di Zeme 
 Gianmarco Corbetta (1972) – politico italiano
 Oliviero Corbetta (1952) – doppiatore, direttore del doppiaggio e attore italiano
 Simone da Corbetta (XIV secolo) – pittore